La denominación Cementerio Británico puede referirse a:
 Cementerio Británico de Buenos Aires, Argentina,
 Cementerio Británico del Callao, Perú,
 Cementerio Británico de Madrid, España,
 Cementerio Británico de Montevideo, Uruguay.

Cementerios